Гна́тив () — украинская фамилия.
 Гнатив, Николай-Ярослав Николаевич (1937—2015) — украинский специалист с информатики, писатель (прозаик), историк, литературовед, краевед, общественный и политический деятель.
 Гнатив, Питер (род. 1932) — канадский кёрлингист.
 Гнатив, Роман Михайлович (род. 1973) — украинский футболист, полузащитник.
 Гнатив, Тамара Франковна (род. 1935) — советский музыковед, педагог, кандидат искусствоведения, доктор философии музыки, профессор.